

Događaji 
 Bitka kod Maratona
 Perzijski vladar Darije I. ugušio je jonski ustanak.

Rođenja

Smrti